О способе нахождения промежуточных значений см. Интерполяция.

Интерполянт или интерполирующая функция — в вычислительной математике это функция, которая строится по значениям в некоторых точках. Эта функция может быть использована для того, чтобы приблизить значение новых точек.

Пример 
Пусть будет известна функция  и , а также

 
 

Проведя простую линейную интерполяцию мы находим интерполянт  и :

 

с помощью которого мы можем аппроксимировать значения между 0 и 1. Например .

Вычислительная математика
Интерполяция